Арме́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Армейская улица — улица в Архангельске.
 Армейская улица — улица в Великом Новгороде.
 Армейская улица — улица в Волгограде.
 Армейская улица — улица в Ижевске.
 Армейская улица — улица в городе Казани.
 Армейская улица — улица в Кирове Кировской области.
 Армейская улица — улица в Красноярске.
 Армейская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Армейская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Армейская улица — улица в Ставрополье.
 Армейская улица — улица в Улан-Удэ.
 Армейская улица — улица в городе Уфе.
 Армейская улица — улица в Хабаровске.
 Армейская улица — улица в городе Чите.

Белоруссия 
 Армейская улица — улица в Бресте.

Украина 
 Армейская улица — улица в Горловке.
 Армейская улица — улица в Днепре.
 Армейская улица — улица в Киеве.
 Армейская улица — улица в Мариуполе.
 Армейская улица — улица в Одессе.
 Армейская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Красноармейская улица